«Сидама Кофи» () — футбольный клуб из региона Сидама, в настоящее время играющий в Премьер Лиге Эфиопии.

История 
Клуб основан в 2006 году в регионе Сидама под названием Дара Кенама для участия в региональном чемпионате Южных Наций. После успеха на местном чемпионате стал представителем Эфиопской региональной лиги. После того как клуб финишировал в первой четвёрке, ему было позволено выступать во втором дивизионе Эфиопии. Из-за того, что во втором дивизионе не было других представителей из Сидамы, клуб поменял название на своё текущее — Сидама Кофи (), в связи высоким развитием кофейной промышленности в регионе. В том же году, клуб выиграл чемпионат второго дивизиона и перешел в высшую лигу. В 2016 году клуб выиграл Кубок Южного Замка, обыграв «Арба Минч Сити» в финале со счётом 3:1. В сезоне 2016/2017 клуб был близок к победе в Премьер Лиге, но неудачная концовка сезона оставила клуб на 4 итоговой позиции.

Состав команды 

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|-

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|-

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|-

Руководство 
  Менгисту Сасамо — президент

Тренерский состав 
  Абрахам Мебрату — тренер
  Пол Икем — помощник тренера
  Синтайеху Гидьелху — тренер вратарей

Достижения 
 «Южная региональная лига»
 Обладатель Титула: 2006 ()

 «Чемпионат региональных команд Эфиопии»
 2007 ()

 «Второй дивизион Эфиопии»
 Чемпион: 2019 ()

 «Кубок Южного Замка»
 Чемпион: 2016 ()

Примечания 

Футбольные клубы Эфиопии